Шартран () — французская фамилия.

Известные носители 
Шартран, Ален (род. 1996) — канадская фигуристка.
Шартран, Жан Иасент Себастьян (1779—1816) — французский генерал.
Шартран, Теобальд (1849—1907) — французский художник, племянник Жана Шартрана.